Miejscowości w USA:
 Osseo – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Osseo – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau